Liste des édifices religieux Sainte-Walburge.

Allemagne 
 Abbaye Sainte-Walburge à Arnstadt (Thuringe).
 Ancienne église Sainte-Walburge à Weilbourg.

Belgique 
 ancienne église Sainte-Walburge à Anvers (près du Steen)
 collégiale Sainte-Walburge à Audenarde
 église Sainte-Walburge à Bruges
 église Sainte-Walburge à Chiny
 église Sainte-Walburge à Liège
 église Sainte-Walburge à Stockem (Arlon)
 église Sainte-Walburge à Wéris (Durbuy)

États-Unis 
 Monastère Sainte-Walburge à Elizabeth (New Jersey).

France 
 Église Sainte-Walburge à Chaudeney-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle).
 Église Sainte-Walburge à Walbourg (Bas-Rhin).
 Église Sainte-Walburge à Xertigny (Vosges).
 Église Sainte-Walburge à Saint-Avaugourd-des-Landes (Vendée).

Luxembourg 
 Église Sainte-Walburge à Contern.

Pays-Bas 
 Basilique Sainte-Walburge à Arnhem.